OneSoil — белорусский агротехнический стартап, который создает приложения и онлайн-платформу для точного земледелия. Продукты компании строятся на алгоритмах машинного обучения и анализе космических снимков Sentinel-1 и Sentinel-2, которые находятся в открытом доступе.

История 

В 2017 году OneSoil получил инвестиции от венчурного фонда Haxus, Юрия Мельничека, основателя Maps.me и AIMATTER, и Леонида Лознера, основателя Epam. 

В 2018 году OneSoil выпустил мобильное приложение OneSoil Scouting, запустил онлайн-платформу OneSoil и интерактивную карту OneSoil Map. В 2021 году OneSoil запустил приложение в Аргентине  и Бразилии . Все приложения и веб-платформа OneSoil по состоянию на 2022 год являются бесплатными для фермеров.  В апреле 2021 года компания привлекла $5 млн от компаний Almaz Capital и PortfoLion для развития на международном рынке, и общая сумма инвестиций компании составила $6,7 млн. 

OneSoil был назван лучшим продуктом в категории «Окружающая среда и зеленая энергия» по версии WSA Global Congress 2020. Было объявлено, что OneSoil помогает достичь целей устойчивого развития ООН №2 (Ликвидация голода) и №13 (Борьба с изменением климата). В мае 2020 года OneSoil стала членом Глобального альянса, созданного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), выступающего за климатически оптимизированное сельское хозяйство. В сентябре 2021 года OneSoil был признан чемпионом Регионального конкурса ФАО-МСЭ «Цифровое совершенство в сельском хозяйстве в Европе и Центральной Азии» в категории «Системы инноваций в сельском хозяйстве и устойчивое сельское хозяйство — подключенные системы управления фермами». 

С 1 октября 2021 года компанию возглавил Мортен Шмидт, который ранее руководил отделом точного земледелия в CNH Industrial.  Осенью 2021 года OneSoil открыла офис в Варшаве.

Платформа 
Платформа OneSoil состоит из мобильных приложений для Android и iOS, а также из веб-приложения. Приложения OneSoil объединяют обширные знания в области точного земледелия и агрономии, полученные из полевых опытов, со спутниковыми снимками, машинным обучением и собственными данными с миллионов гектаров полей.

С помощью мобильного приложения можно быстро оценить состояние полей по нормализованному вегетационному индексу (NDVI), провести полевой обход и оставить заметки, которыми можно впоследствии поделиться с коллегами. Более того, приложение позволяет отмечать стадии роста культур, узнавать лучшее время для опрыскивания и прокладывать маршрут до проблемной точки на поле.

Веб-версия приложения имеет более обширный функционал для работы с полями: в нём можно создавать карты зон продуктивности полей для посева и внесения удобрений с переменной нормой, планировать севооборот, смотреть прогноз погоды, визуализировать данные с полей, а также просматривать графики эффективности и зоны вегетации.

OneSoil Map 
OneSoil Map — это интерактивная карта, которая визуализирует данные о 60 миллионах полей и 27 культурах в 43 странах Европы и США.  Cтатистика собрана при помощи нейронной сети, для визуализации использован сервис Mapbox.  При помощи OneSoil Map можно узнать размеры и количество полей в разных странах, рейтинг сельскохозяйственных культур, проследить развитие культуры конкретного поля и относительную урожайность за последние три года.  Пользователи могут сообщить разработчикам о неточностях в определении культур и полей, эти данные используются для улучшения алгоритмов машинного обучения.  Также карта позволяет получить представление о локальных и мировых тенденциях в производстве сельскохозяйственных культур. 

В 2018 году интерактивная карта OneSoil Map стала продуктом года в области искусственного интеллекта и машинного обучения по версии Product Hunt, получив награду Golden Kitty Award , а в 2019 стала бронзовым призёром Kantar Information is Beautiful Awards в категории Maps, Places & Spaces.

Примечания

Ссылки 
Приложение OneSoil для Android
 Приложение OneSoil для iOS
 Веб-приложение OneSoil
 OneSoil Map
 API для бизнеса

Программное обеспечение для Android
Веб-приложения
Сельское хозяйство